Cross Keys Inn bezeichnet:
 Cross Keys Inn (Bath), Pub und Baudenkmal in Bath
 Cross Keys Inn (London), ehemaliges Gasthaus in London und Spielstätte des Elisabethanischen Theaters

Siehe auch:
 Crosskeys Inn, Pub und Baudenkmal in Antrim, Nordirland